Фиахна (, ) — мужское имя гэльского происхождения. Известные носители:
 Фиахна мак Баэтайн — король Ульстера (588—626)
 Фиахна мак Деммайн — король Ульстера (626—627)
 Фиахна мак Аэдо Ройн — король Ульстера (750—789)
 Фиахна мак Айнбита — король Ульстера (886)